Glaucidium peut faire référence à :
 Glaucidium, un genre d'oiseaux de la famille Strigidae ;
 Glaucidium, un genre de plantes placés en fonction des auteurs dans les familles Papaveraceae.